Edward Seymour ou Édouard Seymour peut se référer à plusieurs personnes :

 Edward Seymour († 1552),  duc de Somerset, Lord Protecteur d'Angleterre durant la minorité de son neveu Édouard VI d'Angleterre
 Edward Seymour (1539-1621),  comte d'Hertford, fils du précédent ;
 Edward Seymour (1561-1612), vicomte Beauchamp, fils du précédent ;
 Edward Seymour (v.1563-1613), , membre du parlement ;
 Edward Seymour (v.1580-1659), , membre du parlement ;
 Edward Seymour (1610-1688), , membre du parlement ;
 Edward Seymour (1633-1708), , homme d'État ;
Edward Seymour (1663-1740), , membre du parlement ;
Edward Seymour (1695-1757),  de Somerset ;
 Edward Seymour (1717-1792),  de Somerset ;
 Edward Seymour (1775-1855)  de Somerset ;
 Edward Seymour (1805-1885),  de Somerset, homme politique britannique ;
 Edward Seymour (1860-1931),  de Somerset ;
 Edouard Hobart Seymour (1840-1929), amiral britannique.